Gegenfeuer bezeichnet:
 Kontrolliertes Abbrennen, eine Methode zur Feuerbekämpfung
 Gegenfeuer (Militär), ein Begriff aus dem Militärwesen